El Torneig de Wimbledon 2010, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2010, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 124a edició es va celebrar entre 21 de maig i el 4 de juny de 2010 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Els dos números u dels rànquings individuals, que no caps de sèrie al torneig, van aconseguir els respectius títols. El mallorquí Rafael Nadal va recuperar el títol que va perdre l'any passat en no poder participar en el torneig a causa d'una lesió. Va aconseguir el seu segon títol a Wimbledon i el vuitè Grand Slam. L'estatunidenca Serena Williams va defensar el títol aconseguit l'any passat, a més del quart a Wimbledon i el tretzè Grand Slam. Les tres parelles de dobles van aconseguir el seu primer títol de Wimbledon com a equip. A més, la parella mixta Leander Paes i Cara Black han guanyat el seu segon Grand Slam de la temporada.

Notícies 
 L'organització del torneig va tornar a decidir els caps de sèrie sense seguir fidelment els rànquings oficials. Per exemple, Roger Federer fou nomenat cap de sèrie número u en detriment de Rafael Nadal que era el primer en el rànquing ATP. Altres com Lleyton Hewitt i Feliciano López van passar de la posició 26 i 30 als caps de sèrie 15 i 23, respectivament.

 Durant els dies 22, 23 i 24 de juny es va disputar el partit més llarg de la història del tennis. El partit entre l'estatunidenc John Isner (23è cap de sèrie) i el francès Nicolas Mahut (provinent de la fase prèvia) va acabar amb el resultat de 6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68 durant un temps real de joc d'11 hores i 5 minuts. El partit va començar el dimarts 22 a les 18:18 i es va suspendre per falta de llum a les 21:07 havent completat quatre sets. El dimecres 23 es va reprendre el partit a les 14:05 per començar a jugar el cinquè set. A les 17:45 van trencar el record de partit més llarg però es va tornar a suspendre a les 21:13 amb empat a 59 jocs. Finalment, el dijous 24 es va reprendre a les 15:40 i va acabar a les 16:49. El partit es va disputar els tres dies en la pista 18. Curiosament, el marcador de la pista es va apagar quan anaven 47-47 perquè era el resultat més alt que permetia. Els programadors d'IBM van assegurar que l'endemà estaria solucionat aquest problema. Isner va trencar amb 112, el rècord d'aces que tenia Ivo Karlović amb 78, Mahut en va fer 103 també.

 La reina Elisabet II del Regne Unit va visitar les instal·lacions de Wimbledon el dijous 24 de juny, la primera visita al torneig des de 1977, 33 anys després. La seva darrera visita fou per veure la final disputada per la britànica Virginia Wade. En aquesta ocasió va aprofitar per saludar els anteriors campions, Serena Williams i Roger Federer, múltiples campions del torneig com Martina Navrátilová, Billie Jean King i Venus Williams, i finalment alguns tennistes destacats del moment i diversos tennistes britànics que encara estaven disputant el torneig. La visita va finalitzar després de veure el partit del tennista local més destacat, Andy Murray, des de la Royal Box de la pista central.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Quarts de final)
  Rafael Nadal (Campió)
  Novak Djokovic (Semifinal)
  Andy Murray (Semifinal)
  Andy Roddick (4a ronda)
  Robin Söderling (Quarts de final)
  Nikolai Davidenko (2a ronda)
  Fernando Verdasco (1a ronda)
  David Ferrer (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  Marin Čilić (1a ronda)
  Tomáš Berdych (Final)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (1a ronda)
  Lleyton Hewitt (4a ronda)
  Jürgen Melzer (4a ronda)
  Ivan Ljubičić (1a ronda)
  Sam Querrey (4a ronda)
  Nicolás Almagro (1a ronda)
  Stanislas Wawrinka (1a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  John Isner (2a ronda)
  Màrkos Bagdatís (1a ronda)
  Thomaz Bellucci (3a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Ernests Gulbis (retirat per lesió)
  Albert Montañés (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Tommy Robredo (1a ronda)
  Victor Hănescu (3a ronda)
  Julien Benneteau (4a ronda)
  Philipp Petzschner (3a ronda)

Individual femení 
<li>  Serena Williams (Campiona)
<li>  Venus Williams (Quarts de final)
<li>  Caroline Wozniacki (4a ronda)
<li>  Jelena Janković (4a ronda)
<li>  Francesca Schiavone (1a ronda)
<li>  Samantha Stosur (1a ronda)
<li>  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
<li>  Kim Clijsters (Quarts de final)
<li>  Li Na (Quarts de final)
<li>  Flavia Pennetta (3a ronda)
<li>  Marion Bartoli (4a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (3a ronda)
<li>  Shahar Pe'er (2a ronda)
<li>  Viktória Azàrenka (3a ronda)
<li>  Yanina Wickmayer (3a ronda)
<li>  Maria Xaràpova (4a ronda)
<li>  Justine Henin (4a ronda)
<li>  Aravane Rezaï (2a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
<li>  Dinara Safina (retirada per lesió)
<li>  Vera Zvonariova (Final)
<li>  María José Martínez Sánchez (retirada per lesió)
<li>  Zheng Jie (2a ronda)
<li>  Daniela Hantuchová (2a ronda)
<li>  Lucie Šafářová (1a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova (3a ronda)
<li>  Maria Kirilenko (3a ronda)
<li>  Alona Bondarenko (3a ronda)
<li>  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
<li>  Iaroslava Xvédova (2a ronda)
<li>  Alexandra Dulgheru (3a ronda)
<li>  Sara Errani (3a ronda)
<li>  Melanie Oudin (2a ronda)
<li>  Katerina Bondarenko (1a ronda)

Doble masculí 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quarts de final) 
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (3a ronda)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (Semifinal) 
  Julian Knowle /  Andy Ram (3a ronda)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (2a ronda)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (Quarts de final)
  John Isner /  Sam Querrey (retirats per fatiga d'Isner)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (1a ronda)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (Quarts de final)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (Final)

Doble femení 
<li>  Serena Williams /  Venus Williams (Quarts de final)
<li>  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (retirades per lesió)
<li>  Nàdia Petrova /  Samantha Stosur (3a ronda)
<li>  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Semifinal)
<li>  Liezel Huber /  Bethanie Mattek-Sands (Semifinal)
<li>  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final) 
<li>  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Quarts de final)
<li>  Alissa Kleibànova /  Francesca Schiavone (retirades)
<li>  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (1a ronda)
<li>  Maria Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
<li>  Cara Black /  Daniela Hantuchová (3a ronda) 
<li>  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3a ronda)
<li>  Vera Duixévina /  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
<li>  Monica Niculescu /  Shahar Pe'er (2a ronda)
<li>  Alicja Rosolska /  Yan Zi (2a ronda)
<li>  Hsieh Su-wei /  Al·la Kudriàvtseva (3a ronda)
<li>  Chuang Chia-jung /  Olga Govortsova (2a ronda)

Doble mixt 

  Samantha Stosur /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Cara Black /  Leander Paes (Campions)
  Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (2a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  Oliver Marach (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Mark Knowles (3a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Daniel Nestor (3a ronda)
  Alissa Kleibànova /  Maks Mirni (3a ronda)
  Zi Yan /  Mariusz Fyrstenberg (3a ronda)

<li>  Iveta Benesova /  Lukas Dlouhy (Semifinal)
<li>  Rennae Stubbs /  Marcelo Melo (Semifinal)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (Final)
<li>  Chan Yung-jan /  Paul Hanley (Quarts de final)
<li>  Iekaterina Makàrova /  Robert Lindstedt (2a ronda)
<li>  Anabel Medina Garrigues /  Marc López (2a ronda)
<li>  Ielena Vesninà /  Andy Ram (2a ronda)
<li>  Tathiana Garbin /  Marcin Matkowski (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial Wimbledon 

2010
Wimbledon